Baghlan (provincie), provincie in Afghanistan.
 Baghlan (stad), stad in Afghanistan.